Parchine est un patronyme porté notamment par :

 Alexeï Parchine (1942-2022), mathématicien soviétique puis russe, spécialiste de théorie des nombres et de géométrie algébrique ;
 Denis Parchine (1986-), joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Patronyme russe